
Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

  (1990)
 Calamus acanthophyllus Becc. (1910)
 Calamus acanthospathus Griff. (1845)
 Calamus acaulis A.J.Hend., N.K.Ban & N.Q.Dung (2008)
 Calamus acidus Becc. (1908)
 Calamus acuminatus Becc. (1913)
 Calamus adspersus Blume (1847)
 Calamus aidae Fernando (1988 publ. 1989)
 Calamus albidus L.X.Guo & A.J.Hend. (2007)
 Calamus albus Pers. (1805)
 Calamus altiscandens Burret (1939)
 Calamus amplijugus J.Dransf. (1982)
 Calamus andamanicus Kurz, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2 (1874)
 Calamus anomalus Burret (1935)
  (1845)
 Calamus arfakianus Becc. (1917)
 Calamus aruensis Becc. (1886)
 Calamus arugda Becc., Philipp. J. Sci. (1909)
 Calamus ashtonii J.Dransf. (1980)
 Calamus asperrimus Blume (1830)
 Calamus australis Mart. (1838)
 Calamus austroguangxiensis S.J.Pei & S.Y.Chen (1989)
 Calamus axillaris Becc. (1893)

B

  (2008)
  (1902)
  (1988 publ. 1989)
  (1956)
  (2002)
  (1994)
  (1847)
  (1994)
  (1987 publ. 1989)
  (2005)
  (1913)
  (1913)
  (1922)
  (2000)
  (1908)
  (1922)
  (1902)
  (1892)
  (1935)
  (1923)
  (1902)
  (1925)
  (1852)

C

 
 Calamus calospathus (Ridl.) W.J.Baker & J.Dransf. (2008)
 Calamus caryotoides A.Cunn. ex Mart. (1838)
 
 Calamus cawa Blume (1847)
 Calamus centralis A.J.Hend., N.K.Ban & N.Q.Dung (2008)
 Calamus ceratophorus Conrard (1938)
 Calamus ciliaris Blume (1830)
 Calamus cockburnii J.Dransf. (1978)
 Calamus compsostachys Burret (1937)
 Calamus comptus J.Dransf. (1990)
 Calamus concinnus Mart. (1853)
 Calamus congestiflorus J.Dransf. (1982)
 Calamus conirostris Becc. (1893)
 Calamus conjugatus Furtado (1935)
 Calamus convallium J.Dransf. (1982)
 Calamus corneri Furtado (1956)
 Calamus corrugatus Becc. (1902)
 Calamus crassifolius J.Dransf. (1990)
 Calamus crispus A.J.Hend., N.K.Ban & N.Q.Dung (2008)
 Calamus cumingianus Becc. (1902)
 Calamus curag Blanco ex Becc. (1902)
 Calamus cuthbertsonii Becc. (1888)

D

 Calamus dasyacanthus W.J.Baker & al. (2003)
 Calamus deerratus G.Mann & H.Wendl. (1864)
 Calamus delessertianus Becc. (1908)
 Calamus delicatulus Thwaites (1864)
 Calamus densiflorus Becc. (1893)
 Calamus depauperatus Ridl., Trans. Linn. Soc. London (1916)
 Calamus dianbaiensis C.F.Wei (1986)
 Calamus didymocarpus Warb. ex Becc. (1908)
 Calamus diepenhorstii Miq., Fl. Ned. Ind. (1861)
 Calamus digitatus Becc. (1892)
 Calamus dilaceratus Becc. (1902)
 Calamus dimorphacanthus Becc. (1902)
 Calamus dioicus Lour. (1790)
 Calamus discolor Mart. (1838)
 Calamus distentus Burret (1939)
 Calamus divaricatus Becc. (1913)
 Calamus dongnaiensis Pierre ex Becc. (1902)
 Calamus dransfieldii Renuka (1987)

E

 Calamus egregius Burret (1937)
 Calamus elmerianus Becc. ex Elmer (1909)
 Calamus elopurensis J.Dransf. (1982)
 Calamus endauensis J.Dransf. (1978)
 Calamus epetiolaris Mart. ex Walp. (1852)
 Calamus equestris Willd. (1799)
 
 
 Calamus erectus Roxb., Fl. Ind. ed. 1832 (1832)
 Calamus erinaceus (Becc.) J.Dransf. (1978)
 Calamus erioacanthus Becc. (1902)
 
 Calamus eximius Burret (1939)

F

 Calamus faberi Becc. (1908)
 Calamus farinosus Linden (1872)
 Calamus fertilis Becc. (1908)
 Calamus filipendulus Becc. (1892)
 Calamus filispadix Becc., Philipp. J. Sci. (1911)
 Calamus fimbriatus Van Valk. (1995)
 Calamus fissijugatus Burret (1943)
 Calamus flabellatus Becc. (1886)
 Calamus flagellum Griff. ex Walp. (1852)
 Calamus floribundus Griff. (1845)
 Calamus formosanus Becc. (1902)
 Calamus foxworthyi Becc. (1913)
 Calamus fuscus Becc. (1923)

G

 Calamus gamblei Becc. (1893)
 Calamus gibbsianus Becc. (1913)
 Calamus godefroyi Becc. (1908)
 Calamus gogolensis Becc. (1908)
 Calamus gonospermus Becc. (1902)
 Calamus gracilis Roxb., Fl. Ind. ed. 1832 (1832)
 Calamus graminosus Blume (1847)
 Calamus grandifolius Becc., Philipp. J. Sci. (1909)
 Calamus gregisectus Burret (1943)
 Calamus griseus J.Dransf., Thai Forest Bull. (2000)
 Calamus guruba Buch.-Ham. ex Mart. (1838)

H

 Calamus hainanensis C.C.Chang & L.G.Xu ex R.H.Miau (1981)
 Calamus halmaherensis Burret (1943)
 Calamus harmandii Pierre ex Becc. (1902)
 Calamus hartmannii Becc. (1908)
 Calamus henryanus Becc. (1902)
 Calamus hepburnii J.Dransf. (1982)
 Calamus heteracanthus Zipp. ex Blume (1847)
 Calamus heteroideus Blume (1847)
 Calamus hispidulus Becc. (1902)
 Calamus holttumii Furtado (1956)
 Calamus hookerianus Becc. (1908)
 Calamus hukaungensis A.J.Hend. (2007)
 Calamus humboldtianus Becc. (1917)
 Calamus hypertrichosus Becc. (1913)
 Calamus hypoleucus Kurz, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2 (1874)

I

 Calamus impar Becc. (1913)
 Calamus inopinatus Furtado (1937)
 Calamus inops Becc. ex K.Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind., ed. 2 (1922)
 
 Calamus interruptus Becc. (1886)

J
  (1847)
 Calamus jenningsianus Becc., Philipp. J. Sci. (1909)

K

 Calamus kandariensis Becc. (1902)
 Calamus karnatakensis Renuka & Lakshmana (1990)
 Calamus karuensis Ridl. (1923)
 Calamus keyensis Becc. (1913)
 Calamus kiahii Furtado (1935)
 Calamus kingianus Becc. (1908)
 Calamus kjellbergii Furtado (1935)
 Calamus klossii Ridl., Trans. Linn. Soc. London (1916)
 Calamus kontumensis A.J.Hend., N.K.Ban & N.Q.Dung (2008)
 Calamus koordersianus Becc. (1913)

L

 Calamus lacciferus Lakshmana & Renuka (1990)
 Calamus laevigatus Mart. ex Walp. (1852)
 Calamus lakshmanae Renuka (1990)
 Calamus lambirensis J.Dransf. (1990)
 Calamus laoensis T.Evans & al. (2000)
 Calamus lateralis A.J.Hend., N.K.Ban & N.Q.Dung (2008)
 Calamus latifolius Roxb. (1814) prop.
 Calamus latispinus Miq., Verh. Kon. Akad. Wetensch. (1868)
 Calamus lauterbachii Becc. (1908)
 Calamus laxissimus Ridl. (1907)
 Calamus ledermannianus Becc. (1923)
  (1922)
 Calamus leloi J.Dransf. (1980)
 Calamus leptospadix Griff. (1845)
 Calamus leptostachys Becc. ex K.Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind., ed. 2 (1922)
 Calamus lobbianus Becc. (1893)
 Calamus longipinna K.Schum. & Lauterb. (1900)
 Calamus longisetus Griff. (1845)
 Calamus longispathus Ridl. (1907)
 Calamus luridus Becc. (1892)

M

 Calamus macgregorii Becc. (1908)
 Calamus macrochlamys Becc. (1908)
 Calamus macrorhynchus Burret (1937)
 Calamus macrosphaerion Becc. (1908)
 Calamus maiadum J.Dransf. (1997 publ. 1998)
 Calamus malawaliensis J.Dransf. (1982)
  (1861)
 Calamus manillensis (Mart.) H.Wendl. (1878)
 Calamus marginatus (Blume) Mart. ex Walp. (1852)
 Calamus maritimus Blume (1847)
 Calamus mattanensis Becc. (1902)
 Calamus maturbongsii W.J.Baker & J.Dransf. (2002)
 Calamus mayrii Burret (1933)
 Calamus megaphyllus Becc. (1913)
 Calamus meghalayensis A.J.Hend. (2007)
 Calamus melanacanthos Mart. (1838)
 Calamus melanochrous Burret (1931)
 Calamus melanoloma Mart. (1838)
 Calamus melanorhynchus Becc. (1913)
 Calamus merrillii Becc. (1905)
 Calamus mesilauensis J.Dransf. (1982)
 Calamus metzianus Schltdl. (1855)
 Calamus micranthus Blume (1847)
 Calamus microcarpus Becc. (1902)
 Calamus microsphaerion Becc. (1904)
 Calamus minahassae Warb. ex Becc. (1908)
 Calamus mindorensis Becc., Philipp. J. Sci. (1907)
 Calamus minor A.J.Hend. (2007)
  (1978)
 Calamus mitis Becc., Philipp. J. Sci. (1909)
 Calamus modestus T.Evans & T.P.Anh (2001)
 Calamus mogeae J.Dransf. (2000)
 Calamus moorhousei Furtado (1956)
 Calamus moseleyanus Becc. (1902)
 Calamus moszkowskianus Becc. (1913)
 Calamus moti F.M.Bailey (1899)
 Calamus muelleri H.Wendl. (1875)
 Calamus multinervis Becc. (1913)
 Calamus multisetosus Burret (1943)
 Calamus multispicatus Burret (1937)
 Calamus muricatus Becc. (1902)
 Calamus myriacanthus Becc. (1902)
 Calamus myriocarpus Burret (1943)
 Calamus myriocladus Burret (1943)

N

 Calamus nagbettai R.R.Fernald & Dey (1970)
 Calamus nambariensis Becc. (1908)
 Calamus nannostachys Burret (1931)
 Calamus nanodendron J.Dransf. (1990)
 Calamus neelagiricus Renuka (1997)
 Calamus nematospadix Becc. (1902)
 Calamus nicobaricus Becc. (1892)
 Calamus nielsenii J.Dransf. (1981)
 Calamus nigricans Van Valk. (1995)

O

 Calamus occidentalis Witono & J.Dransf. (1998)
 Calamus oligostachys T.Evans & al. (2001)
 Calamus opacus Blume (1847)
 Calamus optimus Becc. (1902)
  (1830)
 Calamus orthostachyus Furtado (1935)
 Calamus ovoideus Thwaites ex Trimen (1885)
 Calamus oxleyanus Teijsm. & Binn. ex Miq. (1868)
 Calamus oxycarpus Becc. (1913)

P

 Calamus pachypus W.J.Baker & al. (2003)
 Calamus pachystachys Warb. ex Becc. (1908)
 Calamus pachystemonus Thwaites (1864)
 Calamus padangensis Furtado (1956)
 Calamus palustris Griff. (1845)
 Calamus pandanosmus Furtado (1956)
 Calamus papuanus Becc. (1886)
 Calamus parvulus A.J.Hend. & N.Q.Dung (2010)
 Calamus paspalanthus Becc. (1893)
 Calamus paucijugus Becc. ex K.Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind., ed. 2 (1922)
 Calamus paulii J.Dransf. (1990)
 Calamus pedicellatus Becc. ex K.Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind., ed. 2 (1922)
 Calamus penicillatus Roxb., Fl. Ind. ed. 1832 (1832)
 Calamus perakensis Becc. (1893)
 Calamus peregrinus Furtado (1956)
 Calamus pholidostachys J.Dransf. & W.J.Baker (2003)
 Calamus pilosellus Becc. (1902)
 Calamus pilosissimus Becc. (1909)
 Calamus pisicarpus Blume (1847)
 Calamus platyspathus Mart. ex Kunth (1841)
 Calamus plicatus Blume (1847)
 Calamus poensis Becc. (1913)
 Calamus pogonacanthus Becc. ex H.J.P.Winkl. (1912)
 Calamus poilanei Conrard (1938)
 Calamus polycladus Burret (1943)
 Calamus polystachys Becc. (1908)
 Calamus praetermissus J.Dransf. (1982)
 Calamus prasinus Lakshmana & Renuka (1991)
 Calamus prattianus Becc. (1917)
 Calamus pseudofeanus S.K.Basu (1989)
 Calamus pseudomollis Becc. (1913)
 Calamus pseudorivalis Becc. (1908)
 Calamus pseudotenuis Becc. (1892)
 Calamus pseudoulur Becc. (1913)
 Calamus pseudozebrinus Burret (1935)
 Calamus psilocladus J.Dransf. (1990)
 Calamus pulaiensis Becc. (1913)
 Calamus pulcher Miq. (1850)
 Calamus pycnocarpus (Furtado) J.Dransf. (1977)
  (1886)

Q
 Calamus quinquenervius Roxb., Fl. Ind. ed. 1832 (1832)

R

 Calamus radiatus Thwaites (1864)
 Calamus radicalis H.Wendl. & Drude (1875)
 Calamus radulosus Becc. (1892)
 Calamus ramulosus Becc. (1904)
 Calamus reinwardtii Mart. (1845)
 Calamus renukae J.Jacob, N.Mohanan & Kariyappa (2008)
 Calamus reticulatus Burret (1939)
 Calamus reyesianus Becc., Philipp. J. Sci. (1907)
 Calamus rhabdocladus Burret (1930)
 Calamus rheedei Griff. (1845)
 Calamus rhomboideus Blume (1829)
 Calamus rhytidomus Becc. (1913)
 Calamus ridleyanus Becc. (1902)
 Calamus robinsonianus Becc., Philipp. J. Sci. (1917)
 
 
 Calamus rugosus Becc. (1892)
 Calamus rumphii Blume (1847)
 Calamus ruvidus Becc. (1902)

S

 Calamus sabalensis J.Dransf. (1990)
 Calamus sabensis Becc. (1908)
 Calamus salicifolius Becc. (1902)
 Calamus samian Becc. (1913)
 Calamus sarawakensis Becc. (1902)
 Calamus scabridulus Becc. (1902)
 Calamus scabrispathus Becc. (1923)
 Calamus schaeferianus Burret (1940)
 Calamus schistoacanthus Blume (1847)
 Calamus schlechterianus Becc. (1913)
  (1790)

 Calamus scleracanthus Becc. ex K.Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind., ed. 2 (1922)
 Calamus sedens J.Dransf. (1979)
 Calamus semierectus Renuka & Vijayak. (1994)
 Calamus semoi Becc. (1913)
 Calamus senalingensis J.Dransf. (1978)
 Calamus sepikensis Becc. (1923)
 Calamus seriatus A.J.Hend. & N.Q.Dung (2010)
 Calamus serrulatus Becc. (1886)
 Calamus sessilifolius Burret (1940)
 Calamus setulosus J.Dransf. (1978)
 Calamus shendurunii Anto, Renuka & Sreek. (2001)
 Calamus siamensis Becc. (1902)
 Calamus simplex Becc. (1893)
 Calamus simplicifolius C.F.Wei (1986)
  (1852)
 Calamus solitarius T.Evans & al. (2000)
 Calamus sordidus J.Dransf. (1980)
 Calamus speciosissimus Furtado (1956)
 Calamus spectabilis Blume (1847)
 Calamus spectatissimus Furtado (1956)
 Calamus spicatus A.J.Hend. (2007)
 Calamus spinifolius Becc. (1902)
 Calamus spinulinervis Becc. (1913)
 Calamus spiralis A.J.Hend., N.K.Ban & N.Q.Dung (2008)
 Calamus stoloniferus Renuka (1990)
 Calamus suaveolens W.J.Baker & J.Dransf. (2004)
 Calamus subinermis H.Wendl. ex Becc. (1902)
 Calamus sumbawensis Burret (1943)
 Calamus symphysipus Mart. ex Walp. (1852)

T

 Calamus tanakadatei Furtado (1956)
 Calamus tapa Becc. (1913)
 Calamus temburongii J.Dransf. (1997 publ. 1998)
 Calamus temii T.Evans (2002)
 Calamus tenompokensis Furtado (1935)
 Calamus tenuis Roxb., Fl. Ind. ed. 1832 (1832)
 Calamus tetradactyloides Burret (1937)
 Calamus tetradactylus Hance (1875)
 Calamus thwaitesii Becc. (1892)
 Calamus thysanolepis Hance (1874)
 Calamus timorensis Becc. (1913)
 Calamus toli-toliensis Becc. ex K.Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind., ed. 2 (1922)
 Calamus tomentosus Becc. (1893)
 Calamus trachycoleus Becc. (1913)
 Calamus travancoricus Bedd. ex Becc. (1893)
 Calamus trispermus Becc. (1904)
 Calamus tumidus Furtado (1956)

U

 Calamus ulur Becc. (1913)
 Calamus unifarius H.Wendl. (1859)
 Calamus usitatus Blanco (1837)

V

 Calamus vattayila Renuka (1987)
 Calamus vestitus Becc. (1886)
 Calamus vidalianus Becc. (1902)
 Calamus viminalis Willd. (1799)
 Calamus vinosus Becc. (1919)
 Calamus viridispinus Becc. (1893)
 Calamus viridissimus Becc. (1913)
  (1908)

W

 Calamus walkeri Hance (1874)
 Calamus wanggaii W.J.Baker & J.Dransf. (2002)
 Calamus warburgii K.Schum. (1900)
 Calamus wari-wariensis Becc. (1913)
 Calamus whitmorei J.Dransf. (1978)
  (1850)
 Calamus winklerianus Becc. (1912)
 Calamus wuliangshanensis San Y.Chen, K.L.Wang & S.J.Pei (2002)

Y
 Calamus yentuensis A.J.Hend. & N.Q.Dung (2010)

Z

 Calamus zalacca Gaertn.
 Calamus zebrinus Becc.
 Calamus zeylanicus Becc. & Hook. f.
 Calamus zollingeri Becc.
 Calamus zonatus Becc.

Примечания 

Каламус
Каламус